

Patronyme 

 Beniamino Olivi (1925-2011), juriste italien ;
 
 Pierre de Jean Olivi (ca. 1248-1298), religieux franciscain et théologien français ;
 Samuele Olivi (1980-), joueur italien de football.